SBus steht für:
 SBus, ein von Sun Microsystems für die eigenen SPARCstation-Workstations entwickelter Erweiterungskarten-Bus

Abkürzung SBUS steht für:
 Second Bank of the United States, 1816 gegründete Bank in Philadelphia, USA

SBUS